Il singolare  dell'AON Open Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Alberto Martín era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Fabio Fognini ha battuto in finale Potito Starace 6–4, 6–1.

Teste di serie

  Potito Starace (finale)
  Andreas Seppi (semifinali)
  Fabio Fognini (campione)
  Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)

 Filippo Volandri (quarti di finale)
 Pablo Andújar (quarti di finale)
 Nicolás Massú (primo turno)
 Simone Bolelli (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

AON Open Challenger 2010